Cádiar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cádiar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Cádiar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar